Sunwapta (bergpas), een bergpas in Alberta, Canada
Sunwapta (rivier), een rivier in Alberta, Canada
Sunwapta (waterval), een waterval in Alberta, Canada